In Rusland

District
district Oktjabrski, naam van verschillende gemeentelijke en stedelijke districten in Rusland

Stad
Oktjabrski (Basjkirostan)

Nederzettingen met stedelijk karakter
Oktjabrski (Berjozovski)
Oktjabrski (Komi)
Oktjabrski (kraj Chabarovsk)
Oktjabrski (kraj Kamtsjatka)
Oktjabrski (kraj Perm)
Oktjabrski (oblast Archangelsk)
Oktjabrski (oblast Belgorod)
Oktjabrski (oblast Irkoetsk)
Oktjabrski (oblast Moskou)
Oktjabrski (oblast Oeljanovsk)
Oktjabrski (oblast Rjazan)
Oktjabrski (oblast Wolgograd)

Voormalige nederzettingen met stedelijk karakter
Oktjabrski (kraj Krasnojarsk), sinds 2005: dorp
Oktjabrski (oblast Ivanovo), sinds 2004: dorp
Oktjabrski (oblast Kirov) - sinds 2005: nederzetting
Oktjabrski (oblast Kostroma), sinds 1997: nederzetting
Oktjabrski (oblast Nizjni Novgorod), sinds 2004: onderdeel van de stad Bor
Oktjabrski (oblast Sverdlovsk), sinds 2004: nederzetting
Oktjabrski (oblast Toela), sinds 2005: nederzetting
Oktjabrski (oblast Tsjeljabinsk), sinds 2004: onderdeel van de stad Kopejsk
Oktjabrski (oblast Tsjita), sinds 2005: gewone plaats
Oktjabrski (oblast Vladimir), sinds 2004: dorp
Oktjabrski (Skopin), in oblast Rjazan, sinds 2004: onderdeel van de stad Skopin (niet te verwarren met bovenstaande nederzetting met stedelijk karakter)

Andere nederzettingen
Oktjabrski (Adygea), nederzetting (choetor) in de republiek Adygea

Oktjabrski (district Michajlovski), een nederzetting in het gemeentelijk district Michajlovski van de oblast Rjazan (niet te verwarren met de bovengenoemde nederzetting met stedelijk karakter en voormalige nederzetting met stedelijk karakter)
Oktjabrski (district Oefimski), dorp (selo) in het gemeentelijke district Oefimski van de republiek Basjkirostan
 een aantal andere plaatsen in Rusland